Enzo Boschetti (1929-1993), prêtre catholique italien, reconnu Serviteur de Dieu ;
 Gionata Boschetti (1992-), dit Sfera Ebbasta, rappeur italien ;
 Isabella Boschetti ou Boschetto (née vers 1502 - morte à une date inconnue), femme de Mantoue et amante de Frédéric II duc de Mantoue ;
 Maria Boschetti-Alberti (1879-1951), enseignante et pédagogue suisse ;
 Pietro Boschetti, historien et journaliste suisse.

Noms dérivés 
 (17056) Boschetti, astéroïde de la ceinture principale ;
 Tombe de Boschetti, sépulture étrusque en Toscane.